Kit Carson pode referir-se a:

 Kit Carson - personagem real da história norte americana.
 Condado de Kit Carson - localizado no estado do Colorado, Estados Unidos;
 Kit Carson Cody - nome de um dos filhos de Buffalo Bill e que morreu na infância

Ficção
 Kit Carson - personagem fictício de banda desenhada (quadrinhos), do universo de Tex;
 Kit Carson - personagem fictício de banda desenhada  criado por Rino Albertarelli;

Desambiguação